

Toponyme 

 Alanís, commune en Espagne.

Oeuvres 

 Alanis, premier album d'Alanis Morissette (1991) ;
 Alanis, film argentin de Anahí Berneri (2017).

Prénom